

Toponyme 
 Orvin, appelée en allemand Ilfingen (désuet), est une commune suisse du canton de Berne, située dans l'arrondissement administratif du Jura bernois.

Hydronyme 
 LOrvin est une rivière des départements de l'Aube et de Seine-et-Marne, et un affluent de la Seine.